Roger Mortimer (baró), (1231 – 1282) primer baró de Mortimer 
 Roger Mortimer (comte) (1287 – 1330) tercer baró de Mortimer i primer comte de la Marca
 Roger Mortimer de Chirk (c. 1256 – 1326)
 Roger de Mortimer (1328 – 1360) segon comte de la Marca i quart baró de Mortimer
 Roger Mortimer (1374 – 1398) quart comte de la Marca i sisè comte de l'Úlster

Pàgines de desambiguació